De Serie A 1935/36 was het 35ste voetbalkampioenschap (Scudetto) in Italië en het zevende seizoen van de Serie A. Bologna doorbrak de hegemonie van Juventus en werd voor de derde keer landskampioen, voor het eerst in de serie A.

Eindstand

Uitslagen

Kampioen

Italiaans voetbalseizoen
Competitievoetbal 1935/36